Inovec bezeichnet:

  Považský Inovec (Freistädter Gebirge), Gebirge in der Slowakei
  Pohronský Inovec, Gebirge in der Slowakei